Hejnumskäringen var benämningen för två naturläkekvinnor: 

 Greta Olofsdotter Enderberg
 Gertrud Olofsdotter Ahlgren